Хэ́миш Уо́кер (; ) — новозеландский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (, ), бронза ().
 : бронза ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width="70"| Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 2015—16 || Хэмиш Уокер || Josh Fogo || Антон Худ || Hunter Walker || ||  
|-
| 2016—17 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Хэмиш Уокер || ||  
|-
| 2017—18 || Шон Бекер || Уоррен Добсон || Бретт Саргон || Антон Худ || Хэмиш Уокер<small>тренер: Питер Бекер ||  (5 место)
|-
| 2017—18 || Шон Бекер || Скотт Бекер || Уоррен Добсон || Хэмиш Уокер || ||  
|-
| colspan="7"| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling)
|-
| 2015—16 || Emma Sutherland || Хэмиш Уокер || || || ||  (6 место)
|-
| 2018—19 || Кортни Смит || Хэмиш Уокер || || || ||  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Примечания

Ссылки 
 NZ selection excites OBHS curler | Otago Daily Times Online News

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу